Leyder ist der Name von

 Pit Leyder (* 1997), luxemburgischer Radsportler
 Marc Leyder (), flämischer Ökonom
 Jean Leyder (* 1943), Luxemburger Maler und Kunsterzieher

Siehe auch:
 Leider (Begriffsklärung)